Mäusejagd und Katzenjammer (Originaltitel: Klondike Kat) ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie, die zwischen 1966 und 1967 produziert wurde.

Handlung 
Die Maus Savoir Fare hat dem Major ein Steak vom Tisch gestohlen. Daraufhin ist dieser so sauer, dass er den Jäger Klondike Kat einstellt, der die Maus jagen soll. Dabei scheitert Klondike meistens auf humoristische Weise.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 1966 und 1967 von Total Television in den Vereinigten Staaten produziert. Die Musik stammt von Quirin Amper. Erstmals wurde die Serie am 10. September 1966 auf CBS ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgte 1974 im ZDF als Teil der Sendung Trickfilmzeit mit Adelheid. Weitere deutschsprachige TV-Ausstrahlungen gab es auf ProSieben, Junior und K-Toon.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 1960er Jahre
Fiktive Katze
Fiktive Maus